ujęcie – zatrzymanie, schwytanie → zobacz Wikisłownik
 ujęcie − termin w kinematografii
 ujęcie − budowla hydrotechniczna